Advanced Systems Format, format informàtic multimèdia per a streaming
 Apache Software Foundation, comunitat de programadors de codi obert
 Arxivers sense Fronteres (AsF), organització no governamental per a la preservació del patrimoni documental
 Associació Suïssa de Futbol, òrgan rector del futbol a Suïssa
 Autoroutes du Sud de la France, empresa d'explotació d'autopistes a França
 Força Africana de Reserva (del nom en anglès African Standby Force), força internacional de pau, dependent de la Unió Africana
 Fundació de Supervivents de l'Àcid (del nom en anglès Acid Survivors Foundation), organització de Bangladesh de suport a les víctimes d'atac amb àcid
 Astounding Science Fiction, revista nord-americana de ciència-ficció